Фатма Зюлейха Султан (1604—1642) — друга дружина Османа ІІ.

Походження 
Народилася в 1604 році. Була донькою албанського дворянина.

Дружина султана 
Одружилася з Османом ІІ в січні 1621 року.

Смерть 
Померла в 1642 році.

Цікаві факти 
Дружила з Ханзаде-султан (донькою Ахмеда І і Махфіруз-султан).

Дружини османських султанів